Vol. 3... Life and Times of S. Carter — четвертий студійний альбом американського репера Jay-Z . Він був випущений 28 грудня 1999 року на Roc-A-Fella Records і Def Jam Recordings. За словами критика USA Today Стіва Джонса, цей альбом ознаменував повернення до вуличного звучання, як на дебютному альбомі Jay-Z 1996 року «Reasonable Doubt».  

Гостьовими виконавцями альбому є Мерая Кері, Memphis Bleek, Beanie Sigel, Amil, Dr. Dre, Juvenile і UGK.

Альбом був добре прийнятий критиками та дебютував під номером один у Billboard 200, продавши 462 000 копій за перший тиждень. Відтоді він продав понад три мільйони копій і отримав 3-платиновий сертифікат від Асоціації звукозаписної індустрії Америки.

Список композицій

Чарти

Примітки 

Альбоми Def Jam Recordings
Музичні альбоми 1999
Альбоми Jay-Z